Stockholms flygplats kan syfta på
Stockholm-Arlanda flygplats – en internationell flygplats i Sigtuna kommun, Stockholms län
Stockholm-Barkarby flygplats – en tidigare militär och regional flygplats i Järfälla kommun, Stockholms län
Stockholm-Bromma flygplats – en internationell flygplats i Bromma, Stockholm kommun
Stockholm Skavsta flygplats –  en internationell flygplats i Nyköpings kommun, Södermanlands län
Stockholm-Tullinge flygplats – en tidigare militär och regional flygplats i Botkyrka kommun, Stockholms län
Stockholm-Västerås flygplats – en internationell flygplats Västerås kommun, Västmanlands län